Alex Louis Armstrong (l'alchimiste au bras puissant) est un des personnages du manga Fullmetal Alchemist.

Cet alchimiste d'État attachant, « l'alchimiste au bras puissant », est aussi naïf et généreux que ses muscles sont imposants. Il se vante tout le temps de l'héritage de sa famille (art du combat, du dessin, de la course etc.) et est parfois plutôt écrasant. Il prend souvent la pose le temps d'exhiber ses muscles, a constamment l'air en extase et est presque toujours à côté de la plaque, a (presque) toujours de petites étoiles à côté du visage. Pourtant il prend son travail très à cœur et peut être un allié des plus précieux comme un adversaire des plus redoutables. C'est un homme bon qui porte comme tous les alchimistes les cicatrices d'Ishval, en effet c'est lui qui a créé les murs que l'on peut voir autour d'Ishval afin de ne pas permettre aux femmes, enfants et vieillards de fuir pendant que les hommes étaient au front. 

Il utilise l'alchimie combinée avec sa force physique pour transmuter des projectiles très dangereux à qui il donne parfois sa propre forme grâce à « la technique ancestrale de sculpture de la famille Armstrong ».

Manga 
Dans le manga, il apparaît en même temps que le lieutenant-colonel Hughes.

Après la mort de ce dernier, Armstrong se retrouve un peu en retrait par rapport à l'intrigue. Il entre au service du Président en tant qu'escorte, probablement afin de surveiller qu'il ne continue pas l'enquête que menait Hughes, mais il continuera d'aider le Colonel Mustang et sera même mis au parfum de la fausse mort de sa subordonnée, le sous-lieutenant Ross, en accompagnant Edward aux ruines de Xerxes. Il servira également d'intermédiaire entre Mustang et Ed afin de lui dire que May Chang, qu'Ed recherchait pour en apprendre plus sur l'élixirologie, était partie vers le Nord, notamment car sa grande sœur, le général de division Armstrong, est la commandante de la forteresse frontalière de Briggs.

Bien que très fort, Armstrong n'aime pas la violence. Il a d'ailleurs refusé de se battre à Ishbal. Il prend aussi pitié de ses adversaires et de ce fait King Bradley ne l'a jamais fait monter en grade. En apprenant l'existence des homonculus et leurs projets, il reconnaitra qu'il regrette d'avoir fui Ishval au lieu de prendre position. Toutefois, il n'a pas littéralement fui Ishval mais a plutôt fait une dépression et il fut évacué. En dépit de ses compétences d'alchimiste, il est moins doué en combat que sa sœur Olivier Mira mais il fera preuve d'une volonté spectaculaire pour la protéger et tuer l'homonculus Sloth.

Anime 
Les différences entre le manga et l'anime sont minimes et tiennent surtout à l'évolution du personnage après la mort de Maes Hughes, son supérieur. En effet, après la mort de celui-ci Armstrong resta fidèle à ses ordres tout en se plaçant sous ceux de Frank Archer. 

Il apparaît juste avant d'être envoyé par Maes Hugues pour protéger Edward et Alphonse de Scar alors qu'ils partaient à la recherche du docteur Marcoh, mais ces deux là ne sont pas au courant et tentent de le semer. Il finira par arriver à temps pour les sauver de Scar.

Il finit par lever le voile sur les agissements de Frank Archer aux côtés de Roy Mustang. Il sera même promu à un grade supérieur en même temps que Mustang juste avant la bataille de Lior alors que dans le manga, Bradley lui explique que c'est une chose impossible pour lui car il éprouve trop de compassion pour l'ennemi. Après la mort de King Bradley, Armstrong quitte l'armée et aide à la reconstruction de la cité de Lior.

Personnage de Fullmetal Alchemist
Militaire de fiction
Alchimiste de fiction

en:List of Fullmetal Alchemist characters#Alex_Louis_Armstrong